

Biologia 
 Flaminia – genere di funghi dell'ordine Uredinales

Geografia 
Antichi
 Via Flaminia – via consolare romana che collegava Roma a Rimini
 via Flaminia minor – antica strada romana tra Bononia e Arretium
 Flaminia et Picenum – provincia della Dioecesis Italiciana creata dall'imperatore Diocleziano (III-IV secolo)
 Flaminia et Picenum Annonarium – provincia dell'Italia Annonaria, creata dall'imperatore Teodosio I (fine IV secolo)
 Flaminia – provincia della Prefettura del pretorio d'Italia creata dall'imperatore Giustiniano I (VI secolo)
Moderni
 Flaminia – giurisdizione del Tribunale ecclesiastico della Chiesa cattolica, che comprende le diocesi di Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara
 Strada statale 3 "Via Flaminia" – strada statale italiana

Mezzi di trasporto 
 Flaminia – autovettura prodotta dalla Lancia dal 1957 al 1970
 Flaminia – nave traghetto

Onomastica 
 Flaminia – forma femminile del nome proprio di persona Flaminio

Storia 
 Gens Flaminia – gens romana

Pagine correlate 
Flaminio